Саррофон (от  / Tâqi Sarrâfân; узб. и тадж. Toqi Sarrofon / Тоқи Саррофон То́ки Саррофо́н, в переводе Ку́пол меня́л (Сарро́ф — меняла, Саррофо́н — менялы) — топоним в историческом центре города Бухара Узбекистана.

 Мечеть Саррофон — мечеть, памятник культурного наследия
 Саррофон — хаммам, памятник культурного наследия
 Токи Саррофон — традиционный крытый базар